Bock – birra lager tedesca
Brossura Bock – personaggio dei fumetti della DC Comics

Geografia
Bock – promontorio del Lussemburgo
Bock – comune del Minnesota (Stati Uniti d'America)
Bock – isola della Germania

Persone
Carl Ernst Bock – medico e anatomista tedesco
Fedor von Bock – feldmaresciallo tedesco
Franz Bock – bobbista tedesco
Frederick C. Bock – aviatore statunitense
Friedrich-Wilhelm Bock – generale tedesco
Gisela Bock – storica e intellettuale tedesca
Hieronymus Bock – botanico tedesco
Jerry Bock – compositore e poeta statunitense
Kate Bock – modella canadese
Markus Bock – arrampicatore tedesco
Rainer Bock – attore tedesco